ГПО:
 Геопереходная орбита
 Гидропневмоочистка - см., например Т-64
 Государственная политическая охрана - орган государственной безопасности в Дальневосточной Республике.